Füxa – gruppo musicale statunitense
 Vincenzo Fuxa – patriota e militare italiano